Agency (sociologie), de handelingsmogelijkheid die een individu heeft
 Principaal-agenttheorie
 Structure-agency-debat
 The Agency, Amerikaanse dramaserie

Plaatsen in de Verenigde Staten 
Agency (Iowa)
Agency (Missouri)
Agency (Montana)